Tsurumaki () bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Chiba, heute: Ichihara
 ein Lehen mit Sitz in dieser, siehe Tsurumaki (Han)

Tsurumaki ist der Familienname folgender Personen:
 Kazuya Tsurumaki (* 1966), japanischer Filmregisseur für Anime
 Kento Tsurumaki (* 1987), japanischer Fußballspieler